Ранчо лос Роблес има више значења:

 Ранчо лос Роблес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Роблес, Ла Ногалера (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику